Паладий (Palladius; Παλλάδιον) може да се отнася за:

 Паладий – химичен елемент, метал с пореден номер 46.
 Паладий – цезар на Западната Римска империя при императора Петроний Максим.
 Рутилий Тавър Емилиан Паладий – римски писател 4 век.
 Юний Кварт Паладий – римски консул 416 г.
 Паладий Кафаров (* 1817; † 1878) – руски архимандрит, писател.
 Паладий – руска система за транскрипция от китайски на кирилица

Подобни 
 Паладиум (Palladium) – свещен предмет (обикновено статуя), носещ на притежателя си (най-често държавата) благополучие и защита.
 Атина Палада – богинята на мъдростта и войната.
 Палада – сестра на богинята Атина.
 2 Палада – астероид
 Палад – Паладас или Паладий,  – древногръцки поет (4 – 5 век), живял в Александрия, римската провинция в Египет.
 Паладио – Андреа Паладио, италиански архитект от епохата на Ренесанса 16 век.